Зо́лотов () — російське прізвище. Може походити від слова «золото».

Персоналії 
 Золотова Галина Олександрівна (1924—2020) — радянський та російський лінгвіст
 Золотов Григорій Олександрович (1882—1960) — український художник.
 Золотова Марина Василівна (1977) — білоруська журналістка і політично ув’язнена.
 Золотов Микола Олександрович (1994) — білоруський футболіст.
 Золотов Павло (1892—1979) — військовий льотчик Армії УНР.
 Золотова Євгенія Борисівна (1928–2020) — український режисер, народна артистка УРСР.
 Золотов Віктор Васильович (1954) — російський державний і військовий діяч.
 Золотов Юрій Володимирович (1980) — український професійний боксер, призер чемпіонату світу серед аматорів.

Небесні тіла 
8142 Золотов — астероїд головного поясу

Російські прізвища